Епархия Джоваи () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Джоваи, Индия. Епархия Джоваи входит в митрополию Шиллонга. Кафедральным собором епархии Джоваи является церковь святой Терезы.

История 
28 января 2006 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Vigili cum cura, которой учредил епархию Джоваи, выделив её из архиепархии Шиллонга.

Ординарии епархии 
 епископ Vincent Kympat (28.01.2006 — 30.07.2011).
 Sede Vacante

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Vigili cum cura, AAS 98 (2006), стр. 307

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Индии